José Alfonso Ernesto Bustamante y Bustamante (Arequipa, 12 de noviembre de 1941) empresario peruano que fue presidente del Consejo de Ministros y ministro de Industria, Comercio, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales (1993-1994), durante el primer gobierno de Alberto Fujimori. Como empresario privado, ha sido fundador y accionista de empresas industriales, comerciales y de servicios.

Biografía 
Hijo de Juan Antonio Bustamante de la Fuente y Carmen Bustamante Tamayo. Es sobrino del presidente José Luis Bustamante y Rivero.

Ingresó a la Universidad Nacional Agraria La Molina, en la cual se graduó en Ingeniería Agrónoma. Realizó estudios de postgrado en la Universidad de Míchigan en Ann Arbor.

Empezó incursionando en empresas de tipo familiar, en el ramo agropecuario. Tras la Reforma Agraria implementada en la década de 1970, incursionó junto con un grupo de empresarios en la industria metalmecánica. Fue presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa (1979-1980). 

En el primer gobierno de Alberto Fujimori fue invitado para presidir el gabinete ministerial, elección debida sin duda a su perfil de dirigente del gremio empresarial. Aceptó el reto y el 28 de agosto de 1993 juramentó como Presidente del Consejo de Ministros y Ministro de Industria, Turismo, Integración y Negociaciones Comerciales Internacionales. Su paso por la política fue breve, pues renunció el 17 de febrero de 1994. Dijo después que el motivo de su renuncia fue por no estar de acuerdo en que los implicados en la masacre de La Cantuta pasaran a ser juzgados en el fuero militar, y no en el civil, como les correspondía.

Volvió a la actividad empresarial. Fue presidente del directorio de Banco del Sur, luego el Banco Santander Central Hispano (1994 a 2000) y presidente de la Asociación de Bancos del Perú (1995-1997).

En 1998 fue designado presidente del directorio de Telefónica del Perú en reemplazo del funcionario español Manuel García y García, cargo en el que se mantuvo hasta enero del 2003, siendo reemplazado por Javier Nadal Ariño. Después pasó a presidir la Fundación Telefónica del Perú.

Ha sido también Presidente del Directorio de Emerit Internacional S.A., Presidente del Directorio de Sociedad Andina de Inversiones, Presidente del Directorio de Sociedad Ganadera del Sur S.A., Director de La Positiva Seguros y Reaseguros S.A., Director de Empresa Eléctrica de Piura S.A., Director de Indeco S.A. y Director de Interbank.

Genealogía

Véase también 
 Presidencia del Consejo de Ministros del Perú

Fuentes 
 . 
 Perú 21:  Alfonso Bustamante: "No soy un lobo solitario en el tema empresarial". 2007/05/08. Entrevista.
Cronología 1978-2000. Anexo 1 del Informe de la Comisión de la Verdad.

Enlaces externos 

Arequipeños
Alfonso 
Empresarios de Perú
Presidentes del Consejo de Ministros de Perú
Ministros de Comercio Exterior y Turismo de Perú
Grandes cruces de la Orden al Mérito por Servicios Distinguidos